Склад збірної Португалії на чемпіонаті світу 2002 

Докладніше…Португалія
Португалія 2002